Ferrà ima više značenja:
 Ferrà, Ascoli Piceno
 Ferrà, Savona